Joukovka (en ) peut désigner :
 Joukovka, ville de l'oblast de Briansk, en Russie.
 Joukovka, luxueux village de l'oblast de Moscou, en Russie.

Homonymie de localités